Literatura: Els tres mosqueters (títol original en francès: Les Trois Mousquetaires) és una novel·la d'Alexandre Dumas de 1844 que ha tingut múltiples adaptacions.

Cinema 
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1921) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula muda produïda i protagonitzada per Douglas Fairbanks i dirigida per Fred Niblo
 Els tres mosqueters (serial) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula serial estatunidenca de 1933 dirigida per Armand Schaefer
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1935) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula estatunidenca dirigida per Rowland V. Lee
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1939) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula estatunidenca dirigida per Allan Dwan
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1942) (títol original en castellà: Los tres mosqueteros), pel·lícula mexicana dirigida per Miguel M. Delgado i protagonitzada per Cantinflas
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1946) (títol original en castellà: Los tres mosqueteros), pel·lícula argentinouruguaiana dirigida per Julio Saraceni
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1948) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula estatunidenca dirigida per George Sidney
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1953) (títol original en francès: Les Trois Mousquetaires), pel·lícula francoitaliana  dirigida per André Hunebelle
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1961) (títol original en francès: Les Trois Mousquetaires), pel·lícula francoitaliana  en dues parts dirigida per Bernard Borderie
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1969) (títol original en anglès: The Three Musketeers), telefilm estatunidenc dirigit per John Hirsch
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1973) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula britànico-estatunidenca dirigida per Richard Lester
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 1993) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula austriacoestatunidenca dirigida per Stephen Herek
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 2011) (títol original en anglès: The Three Musketeers), pel·lícula europeoestatunidenca dirigida per Paul W.S. Anderson
 Els tres mosqueters (pel·lícula de 2013) (títol original en rus: Три мушкетёра, tri mushketera), pel·lícula i minisèrie de televisió russa dirigida per Sergey Zhigunov

Televisió 
 Els tres mosqueters (sèrie de televisió de 1966) (títol original en anglès: The Three Musketeers), sèrie de televisió britànica produïda per la BBC per a BBC One
 Els tres mosqueters (sèrie de televisió de 1968) (títol original en anglès: The Three Musketeers), sèrie de televisió estatunidenca d'animació produïda per Hanna-Barbera Productions per a NBC
 The Three Musketeers Anime, sèrie de televisió japonesa d'animació de 1987 emesa a NHK
 Els tres mosqueters (sèrie de televisió de 2014) (títol original en coreà: 삼총사, Samxongsa), sèrie de televisió sud-coreana

Miscel·lània 
 Els tres mosqueters (musical), musical de 1928 amb text de William Anthony McGuire, lletres de Clifford Grey i P. G. Wodehouse i música de Rudolf Friml

Vegeu també 
 Els quatre mosqueters, pel·lícula de 1974
 D'Artacan i els tres gossos mosqueters, sèrie de televisió d'animació de 1981
 El retorn dels mosqueters, pel·lícula de 1989
 Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers, pel·lícula d'animació de 2004
 The Musketeers, sèrie de televisió de 2014
 D'Artacan i els tres gosqueters, pel·lícula de 2021
